Мата Магеј има више значења:

 Мата Магеј (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Магеј (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику